Кокуґаку (країнознавство) — наука і філософська школа в Японії 18 — 19 століття.
Кокуґаку (крайова школа) — провінційні навчальні заклади в Японії 8  — 10 століть. Знаходились під контролем уряду кожної окремої провінції і залежно від її статусу мали відповідну кількість викладачів, студентів і лікарів. Основними предметами закладів були грамота, арифметика, конфуціанство і медицина.
Кокуґаку (державна академія) — найвищий освітньо-науковий заклад Королівства Рюкю заснований 1797 року. Здійснював набір студентів за двома спеціальностями — ораторські науки та гуманітарно-урядові науки.